19. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржано је у три етапе.

У току 1950 играни су четвртфинални турнири у Москви, Лењинграду, Минску, Тбилисију, Ташкенту, Саратову и Одеси. У четвртфиналним турнирима учествовало је 111 шахиста (5 мајстора, 83 мајсторских кандидата и 23 првокатегорника.) По тојица првопласираних са сваког турнира стекли су право да учествују у полуфиналним турнирима заједно са велемајсторима и и јачим мајсторима.

Четири полуфинала 19. првенства СССР-а одржана су у мају-јуну 1951. год где је учествовало 79 шахиста (7 велемајстора, 53 мајстора и 19 мајсторских кандидата. Полуфинални турнири су одржани у Лењинграду, Сведловску, Љвову и Бакуу. 

Финални турнир 19. појединачног првенства СССР у шаху одигран је у Москви 11. новембра до 14. децембра 1951. год. Како је ово био уједно и зонски турнир, на Међузонски турнир у Салтсјобаден, 1952 пласирало се пет совјетских шахиста: велемајстори Александар Котов и Ефим Гелер као и мајстори Јуриј Авербах, Тигран Петросјан и Марк Тајманов. 

На међузоском турниру ова петорица су освојила првих 5 места и пласирали су се на турнир кандидата, а тојици мајстора ФИДЕ је признала титуле велемајстора.

Финале

Литература 
 XIX первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1953. 276 с.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1951.